Lo Tsavo è un fiume del Kenya
 Il Parco nazionale di Tsavo est (Tsavo East National Park) è un parco nazionale del Kenya
 Il Parco nazionale di Tsavo ovest (Tsavo West National Park) è un parco nazionale del Kenya
 Per Parco nazionale dello Tsavo si intende informalmente l'unione dei due parchi di Tsavo est e Tsavo ovest